Arte indiano puede hacer referencia a:
 Propiamente, al arte colonial hispanoamericano.
 Menos frecuentemente, al arte producido por encargo de los indianos a su vuelta a España tras haber hecho fortuna en América. Son muestra las casas de indianos en la zona cantábrica (Asturias, Galicia, Cantabria).
 De forma impropia, al arte de la India.
 De forma impropia, al arte indígena americano (véase también arte amerindio norteamericano).
 De forma impropia, a otros conceptos denominables arte americano.